Розмінні та обігові монети України — монети Національного банку України, викарбувані масовим тиражем для обігу, на відміну від пам'ятних та ювілейних монет, що мають обмежений тираж та підвищену якість карбування.

Розмінні монети — копійки 
Відповідно до Указу Президента України та статей 99 і 102 Конституції України протягом 2 — 16 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа. В обіг введено національну валюту України гривню та її соту частку — копійку.

У результаті падіння рівня економіки України у другому десятилітті XXI ст. значимість найдрібніших номіналів монет у грошовому обігу неупинно падала.

2011 року НБУ вперше оголосили, що монети номіналами 1 і 2 копійки більше не є «мірою вартості». Також зазначалось, що випуск однієї такої монети коштує 16 копійок собівартості; випущені монети майже не проходять повне коло обігу і використовуються населенням не за призначенням. Пропозиція вилучення монет не була прийнята Кабінетом Міністрів України. 2015 р. питання про вилучення найдрібніших номіналів знову поновили.

16 листопада 2016 р. Нацбанк оприлюднив на своєму сайті проект постанови «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів», у якій запропоновано:«Припинити карбування монет номіналами 1, 2, 5 копійок (оскільки вони припинили відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги) та монет номіналом 25 копійок (оскільки у разі відсутності монет номіналами 1, 2 та 5 копійок 25 копійок не будуть розмінюватися 10 копійками).»Остаточну долю знецінених монет запропонували вирішити із залученням громадськості. В НБУ запропонували лишити наявні в обігу монети дійсним засобом платежу, натомість перестати випускати нові тиражі.

Директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко зазначив, що найбільш затребуваними у січні—вересні 2017 р. були монети номіналами 25, 50 копійок і 1 гривня.

Загальна характеристика розмінних монет

На лицьовому боці (аверсі) монет у центрі розміщено зображення малого державного герба України — Тризуба, обрамленого з обох боків орнаментом з двох дубових листків і двох колосків. Від кожного колоска вертикально вгору виходять по три остюки. Над гербом зроблено напис «УКРАЇНА», а під гербом — рік карбування монети.

На зворотному боці (реверсі) в центрі монети розміщено цифрове позначення номіналу, а під ним — відповідний напис «копійка», «копійки», «копійок».

Верхній рівень літер назви номіналу — горизонтальний, а нижній має форму випуклої донизу дуги. Номінал обрамлений стилізованим вінком з листя та ягід калини.

По периметру лицьовий та зворотний боки монети обрамлені суцільним випуклим кантом.

Бокова поверхня монет (гурт) номіналів 1 та 2 копійки — гладкий, номіналів 5, 10 копійок — рифлений, номіналів 25, 50 копійок — секторальне рифлення.

Художник усіх розмінних монет — Василь Лопата.

Одна копійка 
Діаметр 16,0 мм, товщина — 1,20 мм, маса — 1,50 г, неіржавна сталь (роки карбування: 1992, 1994, 1996, 2000–2016, 2018)

Після 2012 року монета карбувалась, в основному, для колекційних комплектів.

Монета 1 копійка перестала бути платіжним засобом в Україні та була виведена з обігу 1 жовтня 2019 року.

Дві копійки 
Діаметр 17,3 мм, товщина — 1,20 мм, вага — 0,64 г (2001 — 1,8 г), алюмінієвий сплав, роки карбування: 1992 (пробна монета), 1993, 1994, 1996 (карбувались для наборів, але частина монет потрапила в обіг), неіржавна сталь (роки карбування: 2001–2002; 2004–2016, 2018). Монета 2003 року карбувалась обмеженим тиражем для наборів (які так і не випустили), але відомі випадки знаходження в обігу.

Монета 2 копійки перестала бути платіжним засобом в Україні та була виведена з обігу 1 жовтня 2019 року.

П'ять копійок 
Діаметр 24,0 мм, товщина — 1,50 мм, вага — 4,30 г, неіржавна сталь (у 1992—1996 роках — магнітна і немагнітна), роки карбування: 1992, 1994, 1996, 2001, 2003–2016, 2018.

Монета 5 копійок перестала бути платіжним засобом в Україні та була виведена з обігу 1 жовтня 2019 року.

Десять копійок 
Діаметр 16,3 мм, товщина — 1,25 мм, вага — 1,70 г, латунь (роки карбування: 1992, 1994, 1996), алюмінієва бронза (роки карбування: 1992 (пробна монета), 2001-2013). 1 вересня 2014 року введені в обіг монети номіналом 10 копійок з низьковуглецевої сталі з гальванічним покриттям латунню, монети з алюмінієвої бронзи з цього року для обігу не карбуються, лише для річних наборів. Монети із сталі з гальванічним покриття мають рік карбування 2014, 2015, 2016, 2018-2022.

Двадцять п'ять копійок 
Діаметр 20,8 мм, товщина — 1,35 мм, вага — 2,90 г, латунь (роки карбування: 1992, 1994, 1995, 1996), алюмінієва бронза (роки карбування: 1992, 2001, 2003, 2006–2016). 1 квітня 2014 року уведені в обіг монети номіналом 25 копійок 2014 року карбування з низьковуглецевої сталі з гальванічним покриттям латунню. Роки карбування з цього матеріалу: 2014, 2015, 2018.

Монета 25 копійок перестала бути платіжним засобом в Україні та була виведена з обігу 1 жовтня 2020 року.

П'ятдесят копійок 
Діаметр 23,0 мм, товщина — 1,55 мм, вага — 4,20 г, латунь (роки карбування: 1992, 1994–1996), алюмінієва бронза (роки карбування: 2001, 2003, 2006–2016). Станом на 01.09.2013 в обігу перебувало 1 013 023 тис. шт. 50-копійчаних монет на суму 506 512 тис. грн. 1 жовтня 2013 року в обіг уведені монети номіналом 50 копійок 2013 року карбування з низьковуглецевої сталі з гальванічним покриттям латунню. Використання нового матеріалу для виготовлення монет номіналом 50 копійок не впливає на термін обігу розмінних монет та їх захищеність від підробки. Монети номіналом 50 копійок з нового матеріалу функціонують в обігу разом із відповідними монетами попередніх років карбування. Роки чеканки: 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.

Обігові монети — гривні

Одна гривня 
Характеристика монети в 1 гривню звичайних випусків

На лицьовому боці (аверсі) монети у центрі розміщено зображення малого державного герба України — Тризуба, обрамленого з обох боків орнаментом з двох дубових листків і двох колосків. Від кожного колоска вертикально вгору виходять по три остюки. Над гербом зроблено напис «УКРАЇНА», а під гербом — рік карбування монети.

На зворотному боці (реверсі) монети в центрі цифрою 1 і написом під нею «ГРИВНЯ» позначено номінал монети. З обох боків цифри 1 симетрично розміщено орнамент зі стилізованого зображення гілок. По периметру — опуклий кант. Зображення та написи — рельєфні.

Гурт монети містить написи «ОДНА ГРИВНЯ» і рік карбування.

Художник — Василь Лопата.

Параметри:

діаметр 26.0 мм, товщина — 1.85 мм, вага — 7.10 г (1992, 1995, 1996, 2002), латунь (роки карбування: 1992, 1995, 1996), або 6.9 г, алюмінієва бронза (роки карбування: 2001, 2002, 2003, 2013, 2018).

Одна гривня «Володимир Великий» 

Характеристика монети в 1 гривню «Володимир Великий»

Лицьовий бік монети (аверс): угорі зображено малий Державний Герб України, унизу — рік карбування, в обрамленні давньоруського орнаменту в три рядки написи: «УКРАЇНА/1/ГРИВНЯ», а також логотип Монетного двору Національного банку України.

Обігова монета номіналом 1 гривня «Володимир Великий» присвячена великому князю київському, державному діячу, за часів правління якого завершилося формування давньоруської держави і введено християнство як державну релігію.

На зворотному боці монети (реверс) розміщено зображення князя Володимира Великого, який тримає в правій руці хрест, а в лівій — стилізоване зображення Десятинної церкви, а також круговий напис: «ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ».

Параметри:

діаметр 26.0 мм, товщина — 1.85 мм, вага — 6.8 г, алюмінієва бронза (роки карбування: 2004–2006, 2008, 2010–2016, 2018).Дата введення монети в обіг — 25 жовтня 2004 року.

Обігові монети зразка 2018 року 
14 березня 2018 року Національний Банк України оголосив про введення в обіг монет номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, які поступово замінять банкноти відповідних номіналів. Монети номіналами 1 та 2 гривні було введено в обіг 27 квітня 2018 року, монету номіналом 5 гривень 20 грудня 2019 року, монета 10 гривень введена 3 червня 2020 року.

Тиражі 
У таблиці позначені тиражі українських обігових монет від 1 копійки до 1 гривні 1992—2009 років випуску.

Зірками у таблиці показані монети особливих і незвичайних випусків:
 тиражі пробних монет (*);
 тиражі монет для колекційних наборів (**);
 сумарні тиражі монет, викарбуваних у Луганську та Італії (***).

Хронологія випуску і введення в обіг

Див. також 
 Список ювілейних та пам'ятних монет України з дорогоцінних металів
 Список ювілейних та пам'ятних монет України з недорогоцінних металів
 Список золотих монет України

Примітки

Джерела 
 Нові обігові монети // сайт Національного банку України 
 Розмінні й обігові монети // Сайт НБУ 
 Розмінні, обігові та пам'ятні/ювілейні українські монети; браки монет, різновиди